Aleksandrovskij rajon

Russia 
 Aleksandrovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Orenburg
 Aleksandrovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Tomsk
 Aleksandrovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Vladimir
 Aleksandrovskij rajon – rajon del Kraj di Perm'
 Aleksandrovskij rajon – rajon del Kraj di Stavropol'

Ucraina 

 Aleksandrovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Donec'k
 Aleksandrovskij rajon – rajon dell'Oblast' di Kirovohrad

Pagine correlate 
 Aleksandrovskij